manse, forme ancienne de tenure ;
 Manse, une rivière française
 Manse, un DJ néerlandais spécialisé dans la house progressive

Voir aussi 
 Manses